"Remetea" pode significar as seguintes comunas romenas:
 Remetea Mare, na Transilvânia
 Remetea Chioarului, na Transilvânia
 Remetea (Bihor)
 Remetea (Harghita)

Desambiguações de topônimos